ISH est un sigle qui peut désigner :
 Irish Sport Horse, un  de chevaux de sport originaire d'Irlande ;
 , un ensemble de logements pour 700 étudiants britanniques et étrangers à Londres.

Ish peut désigner :
 Izhmash, un constructeur d'armes russe.